Con il nome Giovanni Lombardi si possono indicare diversi personaggi noti:

 Giovanni Lombardi (1969) – ciclista italiano
 Giovanni Lombardi (1962) – dirigente sportivo e imprenditore
 Giovanni Lombardi (1926-2017) – ingegnere svizzero
 Giovanni Lombardi (1872-1946) – politico socialista, deputato del Regno d'Italia e dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana
 Giovanni Lombardi (1914-2008) – politico democristiano, deputato e senatore della Repubblica Italiana
 Giovanni Lombardi Stronati (1963) – avvocato ed esperto finanziario